August Dehne ist der Name folgender Personen: 

* August Dehne (Konditor) (1796–1875), österreichischer Zuckerbäcker
 August Dehne (Politiker) (1830–1917), österreichischer Politiker und Jurist